, (né le  et mort le ) est un homme politique japonais à la tête du Mouvement pour la liberté et les droits du peuple (Jiyu Minken Undō), qui finit par devenir le premier parti politique japonais.

C'est une figure emblématique du libéralisme du Japon de l'ère Meiji. Son portrait figure sur le billet de banque de 100 yen émis en  1953.

Biographie

Jeunesse 

Itagaki Taisuke est isuu d'une famille de samouraï de rang moyen dans le domaine de Tosa, (actuelle préfecture de Kōchi), Après des études à Kōchi et Edo, il est nommé sobayonin (conseiller) de Yamauchi Toyoshige, daimyo de Tosa et chargé des comptes et des questions militaires à la résidence du domaine à Edo en 1861. Il est en désaccord avec la politique officielle du domaine relativement au kōbu gattai (réconciliation entre la cour impériale et le shogunat Tokugawa) et en 1867-1868, rencontre Saigō Takamori du domaine de Satsuma et accepte d'engager les forces de Tosa dans l'effort de renverser le shogun lors de la restauration de Meiji qui se prépare. Au cours de la guerre de Boshin, il émerge comme la principale figure politique du domaine de Tosa et réclame une place dans le nouveau gouvernement de Meiji après la défaite des Tokugawa.

Homme d'État de Meiji et agitateur libéral 

Itagaki est nommé conseiller d'État en 1869 et engagé dans plusieurs réformes décisives telles que l'abolition du système han en 1871. En tant que sangi (conseiller), il gère temporairement le gouvernement en l'absence de la mission Iwakura.

Cependant, Itagaki démissionne du gouvernement Meiji en 1873 en désaccord avec la politique de retenue du gouvernement envers la Corée (Seikanron) et, de façon plus générale, par opposition à la domination du gouvernement par les han de Chōshū-Satsuma .

En 1874, avec Gotō Shōjirō de Tosa et Etō Shimpei et Soejima Taneomi de Hizen, il forme lAikoku Kōtō (« parti public des patriotes ») et déclare « Nous, les trente millions de personnes du Japon, sommes tous également dotés de certains droits précis parmi lesquels ceux de jouir et de défendre la vie et la liberté, d'acquérir et de posséder des biens et d'obtenir un gagne-pain et de poursuivre le bonheur. Ces droits sont accordés par la nature sur tous les hommes, et, par conséquent, ne peuvent être enlevés par la puissance d'un homme ». Cette prise de position anti-gouvernementale plaît aux restes mécontents de la classe des samouraï et à l'aristocratie rurale (qui ressente la fiscalité centralisée) et aux paysans (mécontents des prix élevés et des bas salaires). L'engagement d'Itagaki pour le libéralisme lui confère une légitimité politique dans tout le Japon et il devient le meneur d'une demande en faveur de réformes démocratiques.

Itagaki et ses associations créent divers organisations pour fusionner l'éthique samouraï et le libéralisme occidental et obtenir de l'assemblée nationale, une constitution écrite et des limites à l’exercice arbitraire du pouvoir par le gouvernement. Parmi ses mouvements figurent le Risshisha (« Mouvement d'entraide ») et le Aikokusha (« Société des Patriotes ») en 1875. Après que les questions de financement ont conduit à une stagnation initiale, lAikokusha est relancé en 1878 et agit avec un succès croissant dans le cadre deu Mouvement pour la liberté et les droits du peuple. Le Mouvement suscite la colère du gouvernement et de ses partisans. En 1882, Itagaki est presque assassiné par un militant d'extrême-droite à qui il aurait dit, « Itagaki peut mourir mais la liberté jamais ! ».

Conduite du Parti libéral 
Les chefs du gouvernement se réunissent à la conférence d'Osaka de 1875 et font à Itagaki des propositions attirantes pour le faire revenir comme sangi (conseiller) : cependant, il démissionne au bout de quelques mois pour s'opposer à ce qu'il considère comme une concentration excessive du pouvoir dans le Genrōin.

En 1881, Itagaki crée le Parti libéral (Jiyūtō) en compagnie de Numa Morikazu, parti qui, avec le Rikken Kaishintō, eùmène le mécontentement populaire à l'échelle nationale de 1880 à 1884. Pendant cette période, un fossé se développe dans le mouvement entre les membres des classes inférieures et la classe aristocratique de la direction du parti. Itagaki est impliqué dans une controverse quand il se rend en Europe, voyage que beaucoup croient financé par le gouvernement. Il s'avère que le voyage a été financé par la société Mitsui mais le soupçon qu'Itagaki est passé du côté du gouvernement persiste. En conséquence, des groupes dissidents radicaux prolifèrent qui portent atteinte à l'unité du parti et du Mouvement. Itagaki se voit offrir le titre de comte (Hakushaku) en 1884 quand est créé le nouveau système de pairie appelé kazoku mais il accepte à la seule condition que le titre ne soit pas transmis à ses héritiers.

Le Parti libéral s'autodissout le . Il est recréé peu avant l'ouverture de la Diète impériale en 1890 sous le nom Rikken Jiyūtō.

En , Itagaki rejoint le second cabinet Itō en tant que ministre de l'intérieur. En 1898, Itagaki, se joint à Ōkuma Shigenobu du Shinpotō pour former le Kenseitō et premier parti de gouvernement du Japon. Ōkuma est nommé Premier ministre et Itagaki continue à servir comme ministre de l'intérieur. Le Cabinet s'effondre après quatre mois de querelles entre les factions, ce qui démontre l'immaturité de la démocratie parlementaire à l'époque au Japon.

Itagaki prend sa retraite de la vie publique en 1900 et passe le reste de ses jours à écrire. Il meurt de causes naturelles en 1919.

Postérité 

ITagaki est crédité comme étant le premier chef de parti japonais et une force importante pour le libéralisme au cours de l'ère Meiji. Il a été élevé à la pairie à titre posthume au rang de hakushaku (comte).

Son portrait a figuré sur les billets de banque de 50-sen et 100-yen émis par la Banque du Japon.

Blason familial du clan Itagaki

Généalogie 
Famille Inui （famille Itagaki）. Leur nom de clan est Minamoto (Seiwa-Genji).
Dans cette maison, est samouraï du clan Tosa de génération en génération.
Chevalier (samouraï senior). Original Itagaki emploie Jiguro-bishi (Kage-hanabishi) pour le blason familial 
avec Takeda de la même famille. Cependant, Inui emploie Kayanouchi Jumonji (période Aduchi - ère Meiji), Tosa Kiri (ère Meiji - présent).

Sources :
 Kai Kokushi. Matsudaira Sadayoshi. 1814. Japan. (partie de la période Aduchi-Momoyama)
 Kwansei-choshu Shokafu. Hotta Masaatsu, Hayashi jyussai. 1799. Japon. (partie de la période Aduchi-Momoyama)
 Osamuraichu Senzogaki-keizucho (partie de l'époque d'Edo)

Famille 
  épouse : (fille d'un samouraï du domaine de Tosa), sœur cadette de Hayashi Masunojo Masamori. (nom inconnu)
  épouse : ( fille d'un samouraï du domaine de Tosa, Nakayama Yaheiji Hidemasa) (nom inconnu)
  épouse : Rin (fille d'un samouraï du domaine de Tosa, Kotani Zengoro) née le . Mariage en 1859. Décédée le .
  épouse : Kinuko, fille adoptée du vicomte Fukuoka Takachika.  fille d'Araki Isoji. (née le . Mariée le . Décédée le .

 Fils ainé : Itagaki Hokotaro - Born on July 4, 1868. Le nom de famille de sa mère est Kotani.
  fils : (fils ainé illégitime) : Inui Seishi - né le . Sa mère est Yaku, fille du docteur Hagiwara Fukusai.
  fils : ( fils illégitime) : Araki Magozaburo - né le . Sa mère est Kinu,  fille d'Araki Isoji. (il naît avant le mariage de sa mère avec Itagaki.)
  fils :Itagaki Masami - né le . Le nom de famille de sa mère est Fukuoka. (il a la même mère que Magozaburo.)
  fils : Inui Muichi - né le . Le nom de famille de sa mère est Fukuoka.
 Fille ainée : Hyo - épouse Kataoka Kumanosuke. Née le . Le nom de famille de sa mère est Kotani.
  fille : Gun - épouse Miyaji Shigeharu. Née le . Le nom de famille de sa mère est Kotani.
  fille : Yen - divorce du premier Yasukawa Jinichi puis se remarie avec le photographe Ogawa Kazumasa. Née le . Le nom de famille de sa mère est Kotani.
  fille : Chiyoko - épouse Asano Taijiro (Asano Sōichirō). Née le . Le nom de famille de sa mère est Fukuoka.
  fille : Ryoko - épouse Oyama Tomoe. Née le . Le nom de famille de sa mère est Fukuoka.

Notes et références

Bibliographie 
 Beasley, William G.  (1995). The Rise of Modern Japan: Political, Economic and Social Change Since 1850. New York: Martin's Press. 
 Jansen, Marius B. et Gilbert Rozman, eds. (1986). Japan in Transition: from Tokugawa to Meiji. Princeton: Princeton University Press. ;  OCLC 12311985
 Totten, George O. (compilé par). (1966). Democracy in Prewar Japan: Groundwork or Facade?. Boston : .

Liens externes 

 
 Brouillon de lettre de démission du cabinet par Itagaki en 1898
  Bibliothèque de la Diète nationale, biographie & photo

Ministre japonais
Personnalité japonaise du protestantisme
Personnalité de la guerre de Boshin
Kazoku
Comte
Personnalité de l'Ère Meiji
Récipiendaire de l'ordre du Soleil levant de première classe
Naissance en mai 1837
Décès en juillet 1919
Décès à 82 ans
Personnalité libérale